In Ratzeburg existieren zwei Wassertürme: 

Wasserturm Ratzeburg Hindenburghöhe
Wasserturm Ratzeburg-St. Georgsberg